Zawody pucharu świata w biathlonie w Pokljuce są trzecimi w sezonie 2012/2013 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje są rozgrywane w dniach 13 grudnia – 16 grudnia. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym oraz w biegu masowym.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Biegi sprinterskie

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 103 zawodników. Zawody ukończyli wszyscy biathloniści.

Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 101 zawodniczek. W zawodach nie wystartowały  Marie-Laure Brunet,  Wałentyna Semerenko,  Ingela Andersson.

Wyniki:

Biegi na dochodzenie

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 60 zawodników. Ze startu wycofał się  Alexis Bœuf. Zawodów nie ukończył  Roland Lessing.

Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 60 zawodniczek. W zawodach nie wystartowała  Nija Dimitrowa, natomiast zawodów nie ukończyła  Franziska Hildebrand.

Wyniki:

Biegi masowe

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 30 zawodników. Wszyscy zawodnicy ukończyli zawody.

Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 30 zawodniczek. Wszystkie zawodniczki ukończyły zawody.

Wyniki:

Bibliografia 
 Kalendarz i wyniki

Puchar Świata w biathlonie 2012/2013
2012 w Słowenii
Biathlon w Słowenii